Jordán, keresztnév
 Jordán, folyó Palesztinában
 Jordán, vezetéknév